Nyamugari kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Nyamugari (vattendrag i Burundi, Ruyigi), 
 Nyamugari (vattendrag i Burundi, Karuzi), 
 Nyamugari (periodiskt vattendrag), Muyinga, 

Robotskapade Burundiförgreningar